Arctoidea — инфраотряд хищных млекопитающих из подотряда собакообразных (Caniformia), включающий парвотряды Musteloidea (пандовые, куньи, енотовые и скунсовые), Pinnipedia (ластоногие: моржовые, настоящие тюлени, ушастые тюлени) и Ursida (медвежьи). Представители инфраотряда встречаются на всех континентах с эоцена ( назад) до наших дней. Arctoidea составляют подотряд собакообразных вместе со псовыми (Canidae) и вымершими амфиционидами (Amphicyonidae). Самые ранние собакообразные были внешне похожи на куниц, живших на деревьях.

Филогения 
По данным Illustrated Checklist of the Mammals of the World (2020), филогенетические взаимоотношения между современными семействами Arctoidea могут быть отображены следующей кладограммой  (с датами расхождения, в млн лет):

В более ранних работах порядок выделения ветвей скунсовых (Mephitidae) и  пандовых (Ailuridae) был обратным.

Примечания 

Собакообразные